

Patronyme
 Pernell Karl Subban (1989-), joueur canadien de hockey sur glace
 Malcolm Subban (1993-), joueur canadien de hockey sur glace
 Jordan Subban (1995-), joueur canadien de hockey sur glace